Müllheim ist der Name folgender Orte:

 Müllheim (Baden), Stadt im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Müllheim TG, Gemeinde im Kanton Thurgau, Schweiz

Siehe auch:

 Müllenheim
 Mülheim
 Mühlheim